Spartan Stadium puede hacer referencia a:

 Spartan Stadium un estadio de fútbol americano en San José, California.
 Spartan Stadium un estadio de fútbol americano en East Lansing, Míchigan.